Lee Archer (piloot) (1919-2010), Amerikaans piloot vanaf 1941 in de Tweede Wereldoorlog tot 1970
Lee Archer (voetballer) (1972), Engels voetballer